Семён Тимоше́нко: Тимошенко, Семён Алексеевич (1899—1958) — советский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Тимошенко, Семён Константинович (1895—1970) — Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.